Toponímia: Montà (Cuneo)
 Biografies:
 Montà (profeta)
 Attici Montà, llegat imperial
 Curti Montà, notable romà 
 Espuri Tarpeu Montà Capitolí, cònsol de Roma el 454 aC 
 Juli Montà, romà de rang senatorial
 Votiè Montà, orador romà del segle I
 Miscel·lània: Estatge montà, zona altitudinal de vegetació